Marcus Livius Drusus was de naam van twee tribuni in de Romeinse Republiek. 
Marcus Livius Drusus maior
Marcus Livius Drusus minor
Marcus Livius Drusus Claudianus